Flying Enterprise har flere betydninger:

 Flying Enterprise – amerikansk fragtskib, som blev kendt for sit forlis i 1952, under kommando af dansk/ amerikaneren, kaptajn Carlsen
 Flying Enterprise (flyselskab) – første danske fly-charterselskab